Statsråd kan syfta på:

Organisationer 
 Statsråd – ett högt statsorgan som kan existera både inom republiker och monarkier
 Statsrådet (Finland) – Republiken Finlands regeringsorgan
 Statsrådet (Norge) – de sammanträden som hålls av Norges regering
 Statsrådet (Danmark) – ett kungligt råd där drottningen sammanträder med ministären i konselj
 Statsrådet (Frankrike) – ett organ som avhandlar juridiska frågor för Frankrikes regering
 Statsrådet (Irland) – ett rådgivade organ till Republiken Irlands president
 Statsrådet (Nederländerna) – ett rådgivade organ till kabinettet i Nederländerna
 Folkrepubliken Kinas statsråd – exekutivt organ under det ständiga utskottet till Nationella folkkongressen

Titlar för personer 
Statsråd (Sverige) – före 1974 svensk benämning på ledamot av Statsrådet, idag på ledamot av Sveriges regering
Konsultativt statsråd – före 1974 svensk benämning på ledamot av Statsrådet som inte samtidigt var departementschef
Statsråd (Norge) – norsk benämning på ledamot av Statsrådet
Statsråd (titel) – finländsk honorärtitel som utdelas av presidenten
Statsråd (titel) – en honorärtitel som kan utdelas av Finlands president efter ansökan

Historiskt 
 Statsråd (Sverige) – enskilda medlemmar i regeringen och en benämning på svenska ministärer åren 1809–1974
 Sammansatt statsråd – under unionstiden en konselj där både svenska och norska ledamöter deltog
 Riksrådet i Sverige – föregångare till det svenska statsrådet, avskaffad av Gustav III 1789
 Riksrådet i Danmark – föregångare till det danska statsrådet
 Riksrådet i Norge – föregångare till det norska statsrådet
 Senaten för Finland – föregångare till det finländska statsrådet
 Statsråd (Östtyskland) – ett organ som utgjorde kollektivt statschefsskap
 Preussiska statsrådet – kungligt råd i Preussen

Övrigt
 Statsrådet (romanfigur) – huvudperson i bokserie av Bo Balderson

Se även
 Minister
 Konselj
 Statsfru
 Statsrådsberedningen – en del inom det svenska regeringskansliet

Ω